Haagse Toren (kerktoren), toren van de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag
 Het Strijkijzer, wolkenkrabber in Den Haag